Раріг — застаріла назва для сокола-балабана
 Раріг — інколи вживана назва для божества Рарога